Ogyris amata är en fjärilsart som beskrevs av Waterhouse 1934. Ogyris amata ingår i släktet Ogyris och familjen juvelvingar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Juvelvingar
amata

en:Ogyris amaryllis